Gerba puede referirse a:

 Yerba, ciudad de Túnez;
 Ali Gerba, exfutbolista camerunés.